Bart Jansen (voetballer)
Bart Jansen (zanger)